Чеглоков — фамилия:

Чеглоковы — дворянский род.

 Чеглоков, Константин Аполлонович (1870 — после 1917) — капитан 1-го ранга, участник русско-японской и Первой мировой войн.
 Чеглоков, Нил Александрович — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 3533; 6 июня 1821.
 Чеглоков, Павел Николаевич — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 1181 (611); 1 января 1795.

См. также 
 Чоглоков